Michael Lerner (acteur) (1941), Amerikaans acteur
Michael Lerner (natuurbeschermer) (1943), Amerikaans natuurbeschermer
Michael Lerner (rabbi) (1943), joods rabbi en sociaalactivist